Saavedra puede referirse a:

 personas:
 Álvaro de Saavedra (¿? – 1529), uno de los primeros exploradores europeos en el océano Pacífico;
 Ángel de Saavedra (1791 – 1865), Duque de Rivas, escritor español del romanticismo p.ej. D. Álvaro o la fuerza del Sino;
 Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616), escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha;
 Francisco de Saavedra (1746 – 1819), ministro de Carlos IV y Fernando VII de España;
 Consuelo Saavedra (1970 –), periodista y presentadora de televisión chilena;
 Cornelio Saavedra (desambiguación)
 Daniel Ortega Saavedra (1945 –), presidente de Nicaragua desde 1985 a 1990;
 Jerónimo Saavedra (1936 –), presidente de las Canarias y ministro de España;
 Mariano Saavedra (1810 – 1883), gobernador de Buenos Aires;
 Omar Saavedra Santis (1944 –), escritor, periodista y dramaturgo chileno;
 Eduardo Saavedra (1829 – 1912), ingeniero y arabista español;
 Juan Saavedra, desambiguación;
 María Isabel Saavedra, cantautora colombiana;

 localidades y divisiones administrativas:
 Saavedra, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Saavedra, localidad del partido de Saavedra, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Barrio Saavedra, localidad del partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Saavedra, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Saavedra, localidad de la Provincia del Chubut, Argentina;
 Provincia de Cornelio Saavedra, división administrativa de Potosí, Bolivia;
 General Saavedra, municipio del departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 Saavedra, comuna de Chile;

 arquitectura y edificios:
 Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, museo de Buenos Aires, Argentina;

 juegos:
 Posición Saavedra, estudio de una jugada de ajedrez;

 parques y plazas:
 Parque Saavedra, espacio verde de Buenos Aires, Argentina

 transporte:
 Puente Saavedra, viaducto que une las avenidas Maipú (Vicente López, Argentina) y Cabildo (Buenos Aires, Argentina).